G. H. Mulcaster (1889–1964), acteur britannique ;
 John Mulcaster Carrick (1833–1896), peintre britannique ;
 Michael Mulcaster (1911–1984), acteur britannique ;
  (mort en 1611), professeur, lexicographe et écrivain britannique ;
  (1783–1837), officier de la Royal Navy ;
  (1915–2016), peintre canadienne.